Die Virslīga 1938/39 war die zwölfte Spielzeit der höchsten lettischen Fußball-Spielklasse der Herren. Meister wurde Titelverteidiger Olimpija Liepāja.

Modus 
Die acht Mannschaften spielten an insgesamt 14 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die drei punktgleichen Mannschaften am Tabellenende ermittelten den Absteiger.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Entscheidung Abstieg  

Ein drittes Spiel zwischen US Riga und Hakoah Riga wurde nicht ausgetragen, da 16. Jegalvas APSK nach zwei Niederlagen als Absteiger feststand.

Weblinks 
 Meisterschaften 1922 bis 1996 auf rsssf.com

Einzelnachweise 

1938
Fußballsaison 1938/39